Chris Belanger (né le  à Welland, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Repêchage 
En 1991 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Whalers de Hartford en , .

Statistiques 

|-
| 1990-1991 || Broncos de Western Michigan || NCAA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1991-1992 || Broncos de Western Michigan || NCAA || 26 || 7 || 24 || 31 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1992-1993 || Broncos de Western Michigan || NCAA || 27 || 3 || 16 || 19 || 23 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1993-1994 || Storm de Toledo || ECHL || 31 || 11 || 20 || 31 || 47 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1993-1994|| Blast de Huntsville || ECHL || 23 || 6 || 18 || 24 || 36 || 3 || 0 || 3 || 3 || 26
|-
| 1994-1995 || Wheels de Saginaw || CoHL || 22 || 3 || 13 || 16 || 67 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie || 14 || 7 || 25 || 32 || 12 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1995-1996 || EC Graz || ÖEL || 32 || 10 || 14 || 24 || 75 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || EC Graz || ÖEL || 38 || 14 || 25 || 39 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || EC VSV || ÖEL || 39 || 9 || 19 || 28 || 67 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || ScareCrows de Topeka || LCH || 10 || 3 || 6 || 9 || 27 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || SSI Vipiteno Broncos || Serie A || 14 || 7 || 13 || 20 || 35 || 8 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 1999-2000 || VEU Feldkirch || Interliga || 18 || 5 || 14 || 19 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || EV Zoug || LNA || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1999-2000 || Équipe Canada || International || 14 || 0 || 11 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || HC Ajoie || LNB || 36 || 18 || 36 || 54 || 42 || 4 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2001-2002 || GCK Lions || LNB || 35 || 14 || 39 || 53 || 24 || 9 || 3 || 8 || 11 || 4
|-
| 2002-2003 || HC Bienne || LNB || 35 || 12 || 28 || 40 || 48 || 10 || 5 || 6 || 11 || 2
|-
| 2003-2004 || HC Bienne || LNB || 43 || 15 || 26 || 41 || 49 || 18 || 2 || 10 || 12 || 8
|-
| 2004-2005 || Checkers de Charlotte || ECHL || 17 || 1 || 6 || 7 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004 || Équipe Canada || Coupe Spengler || 4 || 0 || 0 || 0 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || HC Olten || LNB || 6 || 0 || 6 || 6 || 4 || 3 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2005-2006 || Landshut Cannibals || 2. Bundesliga || 47 || 14 || 30 || 44 || 73 || 5 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 2010 || Newcastle North Stars || AIHL || 20 || 11 || 17 || 28 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2013 || West Auckland Admirals || NZIHL || 13||  2||  10||  12||  10||  ||  ||  ||  ||

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2004 avec le HC Bienne

Notes et références

Notes

Références 

Fiche de carrière sur www.eurohockey.com

Naissance en avril 1972
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur du Storm de Toledo
Joueur du Blast de Huntsville
Joueur des Wheels de Saginaw
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Joueur du Graz 99ers
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des ScareCrows de Topeka
Joueur de la SSI Vipiteno Broncos
Joueur du VEU Feldkirch
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Ajoie
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Bienne
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du HC Olten
Joueur du EV Landshut
Défenseur de hockey sur glace